Прибайкалье — географические области на территории России, примыкающие к озеру Байкал:

 Прибайкалье — горная область на юге Восточной Сибири
 Прибайкалье — просторечное неофициальное название Иркутской области